Osoby o tym nazwisku:
 Evans Kangwa – zambijski piłkarz
 Godfrey Kangwa – zambijski piłkarz
 Kings Kangwa – zambijski piłkarz